Андре́й Алексеевич Кузнецо́в (1903 — 4 октября 1967) — главный инженер (с 1938) и директор (1941—1949) Ижорского завода.

В 1949—1950 годах — выполнял обязанности председателя Ленинградского горисполкома. При нём проведен комплекс реставрационных работ по восстановлению разрушенных в период Великой Отечественной войны памятников. Начата коренная реконструкция канализационного хозяйства центральной части города — прокладка специальных коллекторов по приемке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. На городские магистрали вышли трамваи новых типов. Начата реконструкция Невского проспекта. Открыты Приморский парк Победы и крупнейшее спортивное сооружение города — стадион им. С. М. Кирова.

Награды 
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени.

Персоналии:Ижорский завод
Председатели Ленинградского горисполкома